Critical Ecosystem Partnership Fund
Conseil des écoles polytechniques fédérales